Ovo je deseta sezona Jadranske vaterpolske lige. Svoj treći uzastopni i ukupno četvrti naslov nadmoćno je osvojio dubrovački Jug.

A1 liga

Ljestvica

A2 liga

Ljestvica

Drugi dio

Doigravanje za A1 ligu

Prva utakmica

Druga utakmica 

Ukupni rezultat je:   Šabac 19:17  Budva 
Šabac se plasirao u A-1, ligu, a Budva je ispala u A-2 ligu

Final Four

Ždrijeb

Poluzavršnica

Završnica

Vanjske poveznice 

 Službena stranica 
 Hrvatski vaterpolski savez

2017-18